Vlad Vodă se poate referi la:

 Vlad Înecatul, domn al Țării Românești perioada iunie 1530 - septembrie 1532
 Vlad Dracul, domn al Țării Românești între 1436 și 1442 și din nou din 1443 până în 1447
 Vlad Țepeș, domnitor în Țara Românească în anii 1448, 1455-1462 și 1476